

Sigle 
 KiSS Colour Files – formato file di Kisekae Set System (KiSS)

Codici 
 kcf – codice ISO 639-3 della lingua ukaan